В одиночному розряді тенісного турніру Lion's Cup 1985, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1985, Кріс Еверт здобула титул, у фіналі перемігши Мануелу Малєєву-Франьєре 7-5, 6-0.

Сіяні гравчині 

 Кріс Еверт (Переможниця)

 Мануела Малєєва-Франьєре (фінал)

Основна сітка

Посилання 

Lion's Cup